119-я стрелковая дивизия:

 119-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году
 119-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году
 119-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943 году